Девід Кларксон (;  31 березня 1984, Етобіко) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Провів понад 600 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 2000 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 12 років, захищав кольори команд «Нью-Джерсі Девілс», «Торонто Мейпл-Ліфс», «Колумбус Блю-Джекетс», «Зальцбург».

Загалом провів 614 матчів у НХЛ, включаючи 44 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Нью-Джерсі Девілс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Колумбус Блю-Джекетс»
Хокеїсти «Ред Булл» (Зальцбург)
Хокеїсти АХЛ
Уродженці Етобіко